HMS Barossa или HMS Barrosa — название нескольких кораблей британского флота.

 HMS Barrosa (1812) — 36-пушечный фрегат 5-го ранга, спущенный на воду в 1812 году.
 HMS Barossa (1860) — деревянный винтовой корвет, спущенный на воду в 1860 году.
 HMS Barrosa (1889) — крейсер 3-го класса, спущенный на воду в 1889 году.
 HMS Barrosa (D68) — эскадренный миноносец типа «Бэттл», спущенный на воду в 1945 году.